Витамин B5 — кальция пантотенат.
 B5 — формат бумаги.